Wendorf ist der Name mehrerer Orte in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland):

 Wendorf, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Wendorf (Alt Schwerin), Ortsteil der Gemeinde Alt Schwerin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Wendorf (Baumgarten), Ortsteil der Gemeinde Baumgarten, Landkreis Rostock
 Wendorf (Dummerstorf), Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf, Landkreis Rostock
 Wendorf (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Wendorf (Garz/Rügen),Ortsteil der Stadt Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Wendorf (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil der Gemeinde Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Wendorf (Möllenhagen), Ortsteil der Gemeinde Möllenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Wendorf (Plaaz), Ortsteil der Gemeinde Plaaz, Landkreis Rostock
 Wendorf (Rieps), Ortsteil der Gemeinde Rieps, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Wendorf (Sanitz), Ortsteil der Gemeinde Sanitz, Landkreis Rostock
 Wendorf (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Wendorf (Wismar), Ortsteil der Stadt Wismar, Landkreis Nordwestmecklenburg, früher auch Bad Wendorf
 Wendorf (Zepelin), Wohnplatz von Zepelin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Wendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Wendorf (1867–1937), deutsche Opernsängerin und Theaterschauspielerin
 Andreas Wendorf (* 1980), deutscher Musikproduzent, siehe Akustikrausch
 Edelgard Wendorf (* 1944), deutsche Handballspielerin und Handballtrainerin
 Fred Wendorf (1924–2015), US-amerikanischer Anthropologe
 Hermann Wendorf (1891–1965), deutscher Historiker
 Maik Wendorf (* 1965), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Markus Wendorf (* 1960), deutscher Schlagersänger

Siehe auch:

 Wenddorf
 Wendorff
 Wendtorf
 Wentdorf
 Wentorf
 Wentorp
 Windorf (Begriffsklärung)